Hermanowie herbu Biberstein – polski ród szlachecki
 Hermanowie herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Hermanowie herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Hermanowie herbu Wczele – polski ród szlachecki
 Hermanowie herbu własnego – polski ród szlachecki